Esta é uma lista dos títulos oficiais conquistados pelos clubes russos de futebol, a lista inclui as grandes competições nacionais organizadas pela UFR, sendo essas competições: a Premier League Russa, a Taça da Rússia e a Supertaça da Rússia e a extinta Taça da Liga da Rússia. A lista inclui as competições internacionais organizadas e ou reconhecidas pela FIFA e pela UEFA que são: a UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Supercup, UEFA Europa Conference League e a FIFA Club World Cup. A lista ainda inclui as grandes competições nacionais organizadas pela Federação de Futebol da União Soviética, sendo essas o Campeonato da URSS, a Taça da URSS, a Supertaça da URSS e a Taça da Federação da URSS.

Lista 
A lista encontra-se organizada de forma decrescente do número total de títulos conquistados por cada clube, se houve empate de no número total de títulos a seguinte forma de organizar é pela importância dos títulos, e se ainda houver empate no número total e importância dos títulos organiza-se pela ordem cronológica o mais antigos primeiro.

Ver também 

 Lista de títulos dos clubes soviéticos de futebol
Lista de títulos oficiais de clubes portugueses de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes ingleses de futebol
 Lista de número de títulos conquistados por times brasileiros de futebol
 Lista de títulos oficiais de clubes espanhóis de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes alemães de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes franceses de futebol

Referências 

Listas de títulos no futebol
Futebol da Rússia
Listas da Rússia